SDS je kratica, ki lahko označuje:
 Slovenska demokratska stranka
 Slavistično društvo Slovenije
 Statistično društvo Slovenije

 SDS (natrijev dodecilsulfat), anionski detergent in denaturant (tudi NaDS)